Алексей Викторович Чурин (27 мая 1980, Ижевск, Удмуртская АССР, СССР) — российский биатлонист, шестикратный чемпион России.

Спортивная карьера

Юниорские и молодёжные достижения 
 В 2000 году на чемпионате Европы среди юниоров в Закопане заработал золото в эстафете (состав команды: Салдимиров, Черезов, Чернышев, Чурин).
 На чемпионате мира по биатлону среди юниоров в составе сборной России занял 2-е место в эстафете.

Российские соревнования 
 Алексей Чурин двукратный чемпион России в спринте и индивидуальной гонке.

Участие в Чемпионатах Европы

Карьера в Кубке мира 
 15 марта 2007 года — дебютировал в Кубке мира в спринтерской гонке в Ханты-Мансийске, показав 47-й результат.
 В следующей гонке 17 марта 2007 года - набрал первые очки — 18 место в пасьюте.
 29 ноября 2007 года занял 6 место в индивидуальной гонке в Контиолахти и впервые попал "в цветочную церемонию".

Статистика выступлений в Кубке мира

Итоговые результаты в зачёте индивидуальных дисциплин

Экипировка 
 Винтовка - Ижмаш БИ-7-4.
 Лыжи - Salomon.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте СБР
 Профиль спортсмена на сайте Национальной информационной сети «Спортивная Россия»

Биатлонисты России